Abida steht für:
 Abida (Bibel), biblische Gestalt, ein Sohn Midians
 Abida (Gattung), Gattung von Kornschnecken
 Abida (Gottheit), Gottheit der Kalmücken
 Abida (Stamm), arabischer Stamm im Jemen
 Abida (Vorname) (), weiblicher Vorname
 ABIDA (Forschung), interdisziplinäres Forschungscluster zu Big Data